Franklin kan som auktorsförkortning betyda:

 James Franklin naturalist 
 James Franklin

Robotskapade auktorsförkortningar